Incubatrice neonatale – in pediatria, dispositivo usato per ospitare i bambini nati in condizioni anomale (ad esempio da parti prematuri)
 Incubatrice – in zootecnia, dispositivo usato per l'incubazione delle uova da cui nasceranno i pulcini
 Incubatrice – in microbiologia dispositivo usato per la crescita e la coltura di batteri

Altri progetti